Ge La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gê La, bergspass, Tibet, 
 Go La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar